Vasas SC, sportegyesület

Szakosztályok
 Vasas SC, aerobik
 Vasas SC, atlétika
 Vasas SC, birkózás
 Vasas SC, e-sport
 Vasas SC, jégkorong
 Vasas SC, kézilabda
 Vasas SC, férfi kosárlabda
 Vasas SC, női kosárlabda
 Vasas SC, labdarúgás
 Vasas SC, műkorcsolya
 Vasas SC, ökölvívás
 Vasas SC, röplabda
 Vasas SC, sakk
 Vasas SC, sí
 Vasas SC, szabadidő sport
 Vasas SC, tenisz
 Vasas SC, torna
 Vasas SC, vívás
 Vasas SC, vízilabda

hasonló nevűek
Balatonfüredi Vasas SC (1948-85), vitorlázás